Mojana steht für
Casa Mojana, Bauwerk in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo 
Angelo de Mojana di Cologna (1905–1988), Großmeister des Malteserordens